Das Qatar Telecom German Open 2008 war die 37. Ausgabe des Damen-Sandplatzturniers in Berlin. Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 5. bis 11. Mai statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Dinara Safina gegen Jelena Dementjewa mit 3:6, 6:2 und 6:2. Im Doppelfinale besiegten Cara Black und Liezel Huber die Paarung Nuria Llagostera Vives/María José Martínez Sánchez mit 3:6, 6:2, 10:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
German Open 2008